Бодуэн III (; ок. 1198 — ) — граф Гина с 1220 года, шателен Бурбура, сеньор Ардра и Туркуэна. Сын Арнуля II де Гина и Беатрисы де Бурбур.

Биография 
После развода родителей жил с матерью при дворе графа Фландрии Феррана Португальского. В 1214 году вернулся к отцу.

С 1220 года граф Гина, с 1224 года, после смерти матери — шателен Бурбура. С 1238 года, когда образовалось графство Артуа, стал его вассалом.

Имел большие земельные владения в Англии (6 маноров) и участвовал там в феодальных войнах. В 1238 году во главе английского отряда оказал поддержку императору Фридриху II в его войне с Ломбардской лигой.

Умер в 1244 году, похоронен в аббатстве Сен-Медар д’Ардр.

Семья 
Жена — Маго (Матильда), дочь Гильома де Фьенна и Агнессы де Даммартен. Дети:
 Аделина, муж — Гийом Ипрский, шателен Сент-Омера
 Арнуль (1225—1283), граф Гина
 Бодуэн, сеньор де Сангат
 Ида, муж — Жерар де Пруви.

Примечания

Источники 
 Histoire de la Maison Royale de France, et des grands officiers de la Couronne — Par Anselme de Sainte-Marie, Ange de Sainte-Rosalie — 1733 — Page 543
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/NORTHERN%20FRANCE.htm#BaudouinIIIGuinesdied1244B

Графы де Гин